(né en 1960), fonctionnaire britannique et expert en communication ;
 (née en 1962), femme politique et activiste australienne.